Айучі (Хоккайдо)
Айучі-Ота
Річка Айучі